Кра́сные Вы́селки — деревня Кузовского сельсовета Грязинского района Липецкой области.

Расположены на левом берегу реки Байгоры при впадении в него реки Телелюй. На противоположном берегу Байгоры находится центр поселения село Синявка.

Деревня была образована в советское время. Его образовали переселенцы из одного из окрестных населенных пунктов.

В Красных Выселках две улицы — Садовая и Гагарина.

Население

Примечания 

Населённые пункты Грязинского района